Kali kan avse:

 Kali (djur) – ett släkte fiskar
 Kali (flod) – en biflod till Ganges
 Kali (hinduism) – en hinduisk gudinna
 Kali (kampsport) – en kampsport
 Kali (spel) – en tärningssida
 Kali (träd) – ett träd från sydöstra Asien
 Kali (växter) – ett släkte av amarantväxter
 Kali – en äldre benämning på basen till kaliumsalt
 Kali – en fransk musiker från Martinique, se Jean-Marc Monnerville
Kali (operativsystem) - Kali Linux är en Debian-härledd Linux-distribution utformad för digital kriminalteknik och penetrationstestning.

Geografi

Grekland 
 Kalí, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis,

Kongo-Brazzaville 
 Sangha (flod),

Kroatien 
 Kali (ort), Zadars län,

Se även
 Kaali – flera betydelser
 Sara La Kali

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar